

Lieux 

 Peralta, ville située en Espagne, dans la communauté forale de Navarre ;
 Peralta, ville située aux États-Unis, dans l'état du Nouveau-Mexique ;
 Cuchilla de Peralta, ville située en Uruguay, dans le département de Tacuarembó ;
 Peralta de Alcofea, ville située en Espagne, dans la province de Huesca ;
 Peralta de Calasanz, ville située en Espagne, dans la province de Huesca ;
 , site archéologique situé au Mexique, dans l'état de Guanajuato.

Patronyme 

 Ángel Peralta (1926-2018), rejoneador espagnol ;
 Arnold Peralta (1989-2015), footballeur hondurien ;
 Austin Peralta (1990-2012), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Chad Peralta (1985-), chanteur et acteur philippin ;
 Eduardo Peralta (1958-), auteur-compositeur-interprète chilien ;
 Elda Peralta (1932-), actrice mexicaine ;
 Francisco Peralta (1919-1991), footballeur espagnol ;
 Gastón de Peralta (1510-1587), vice-roi de Nouvelle-Espagne de 1566 à 1568 ;
 Gonzalo Peralta (1980-), footballeur argentin ;
 Jhonny Peralta (1982-), joueur dominicain de baseball ;
 Joel Peralta (1976-), joueur dominicain de baseball ;
 Juan Peralta (1990-), coureur cycliste espagnol ;
 Juan Manuel Moscoso y Peralta (1723-1811), prélat catholique, archevêque de Grenade entre 1789 et 1811 ;
 Oribe Peralta (1984-), footballeur mexicain ;
 Orlin Peralta (1990-),footballeur hondurien ;
 Rafael Peralta (1933-), rejoneador espagnol, frère d'Ángel Peralta ;
 Sixto Peralta (1979-), footballeur argentin ;
 Stacy Peralta (1957-), réalisateur américain et ancien skateboardeur professionnel ;
 Víctor Peralta (1908-1995), boxeur argentin ;
 Vivien Peralta (1986-), gymnaste français ;
 Wily Peralta (1989-), joueur dominicain de baseball ;
 Yamil Peralta (1991-), boxeur argentin.

Autres 
 Château de Peralta, château liégeois datant du , situé dans le quartier d'Angleur en Belgique
 Bataille de Peralta, combat mineur de la guerre de Sécession en 1862
 Club Multideporte Peralta, club de football espagnol de la ville de Peralta
 Josemaría Escrivá de Balaguer, marquis de Peralta
 Powell Peralta, une marque de skateboard

Patronyme hispanique